Kayßer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Kayßer (1693–1720), württembergischer Maler
 Marijon Kayßer, Preisträgerin des Elisabeth-Selbert-Preises

Siehe auch:
 Kaißer
 Kaysser
 Keyßer
 Keysser
sowie
 Kaiser
 Kayser
 Keiser
 Keyser